A Trélissac Football Club negyedosztályú labdarúgócsapat Franciaországban, Trélissac településen. Hazai mérkőzéseiket a Stade Firmin Daudouban rendezik.

Források 
Adatlap 

Francia labdarúgócsapatok
1950-ben alapított labdarúgócsapatok